Gatekeeper (communication) : professionnels chargés de gérer l’accès de certaines informations ou événements, à la sphère publique.
 Gatekeeper (informatique)  : éléments dans certains réseaux informatiques dont le rôle est de réaliser la traduction d'adresse.
Gatekeeper (culture populaire) : Terme dérogatif désignant un ou une expert autoproclamé d'un domaine donné de la culture populaire, qui en interdit l'accès aux autres parce qu'il se sent dépossédé de son savoir ou de sa mainmise sur ledit domaine.